Okręty US Navy o nazwie USS  "Maryland", pochodzącej od stanu Maryland:

 Pierwszy "Maryland", slup, w służbie przez trzy lata w czasie wojen napoleońskich
 Drugi "Maryland" (ACR-8), krążownik typu Pennsylvania, walczący w czasie I wojny światowej; jego nazwę zmieniono później na "Frederick".
 Trzeci "Maryland" (BB-46), pancernik typu Colorado, znany też jako Walcząca Mary, walczący w czasie II wojny światowej.
 Czwarty "Maryland" (SSBN-738), okręt podwodny typu Ohio oddany do służby w roku 1992, nadal w służbie.
Maryland